Ютта Моника Лердам ; ) — нидерландская конькобежка; Серебряная призёр зимних Олимпийских игр 2022 года. 6-кратная чемпионка мира и 2-кратная призёр чемпионата мира, 3-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка мира среди юниоров. Действующая рекордсменка Нидерландов на дистанции 1000 метров.

Биография 
Ютта Лердам родилась в небольшом городке на юге Нидерландов и росла вместе с 2 сёстрами и братом. Отец навал её этим именем в честь немецкого виндсёрфера Ютты Мюллер. В течение 8 лет занималась хоккеем на траве, но как и многие молодые голландские девушки, Лердам каталась на коньках по улицам своего родного города. Когда ей было 11 лет занялась конькобежным спортом. Сначала выступала за клуб «Реггеборг», личный тренер — Герард Ван Велде. Предпочитает тренироваться в немецком Инцелле. Выступает за команду "Jumbo-Visma".

Первых успехов на международном уровне Ютта Лердам достигла в 2017 году на первенстве мира среди юниоров в Хельсинки, на котором она одержала победу в многоборье, командной гонке и на дистанции 1500 метров, а также заняла третье место на дистанциях 500 и 3000 метров. Через год юная конькобежка стала серебряной медалисткой юниорского чемпионата мира во всех личных дисциплинах (500, 1000, 1500, 3000 метров и многоборье), но первенствовала в командной гонке и командном спринте.

С 2019 года Лердам участвует во взрослых соревнованиях. На своём первом национальном чемпионате в спринтерском многоборье Ютта одержала победу, а на отдельных дистанциях дважды поднималась на третье место. Благодаря успешным выступлениям на внутренних стартах Лердам получила возможность представлять сборную Нидерландов на крупнейших международных соревнованиях. На чемпионате Европы в спринтерском многоборье голландка остановилась в шаге от медали, а на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле выиграла свой первый титул чемпионки мира в командном спринте.

В 2020 году Лердам стала одним из главных открытий сезона, выиграв два крупнейших старта на дистанции 1000 метров. На домашнем чемпионате Европы в Херенвене Ютта победила с результатом 1:13,67, что на 0,43 секунды хуже высшего мирового достижения на равнинных катках, установленного американкой Бриттани Боу. Через месяц на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити 21-летняя конькобежка завоевала золотую медаль на своей коронной дистанции, финишировав с лучшим временем в истории Нидерландов (1:11,84) и уступив лишь 0,23 секунды графику мирового рекорда. Двумя днями ранее Лердам в составе национальной сборной защитила титул чемпионки мира в командном спринте, при этом установив новое мировое достижение (1:24,02).

В 2021 году Лердам выиграла чемпионат Европы в спринтерском многоборье. На чемпионате мира нидерландская конькобежка не смогла защитить титул чемпионки мира на дистанции 1000 м, выиграв серебряную медаль и уступив Бриттани Боу. В октябре 2021 года она выиграла золотые медали на дистанциях 500 и 1000 метров на национальном чемпионате на отдельных дистанциях.

В декабре 2021 года Лердам выиграла квалификационный турнир на дистанции 1000 метров и заняла 2-е место в беге на 500 м, тем самым отобралась на Олимпийские игры. Уже через 10 дней в январе 2022 года на чемпионате Европы на отдельных дистанциях завоевала золото в беге на 1000 м. В феврале она участвовала на зимних Олимпийских играх в Пекине и выиграла серебряную медаль в беге на 1000 м, уступив только японке Михо Такаги. На дистанции 500 м заняла 5-е место.

В марте 2022 года Лердам одержала победу в многоборье на чемпионате мира в Хамаре, опередив Фемке Кок, занявшую 2-е место и Ванессу Херцог (3-е место). На следующий день вместе с Фемке Кок и Дионой Воскамп выиграла золотую медаль в командном спринте.

В марте 2023 года на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене выиграла золотую медаль в забеге на 1000 м и бронзовую на дистанции 500 м.

Спортивные достижения 

 дистанции (500 м, 3000 м, 1500 м, 5000 м)

Личная жизнь 
Ютта Леердам с 2018 года встречается с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира Куном Вервеем. Они даже вместе открыли школу конькобежного спорта "Team Worldstream" в 2018 году. Ютта после окончания Школы Hogeschool в Роттердаме получила степень бакалавра в области маркетинга и коммерческой экономики в Университете Прикладных наук Ханзе в Гронингене.. Она считается одной из самых красивых спортсменок Голландии и конькобежного спорта в целом и участвует в различных фотосессиях, а её Instagram насчитывает уже более четырёх миллионов подписчиков.  Её хобби - приготовление пищи, проведение времени с семьёй, путешествия.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международного союза конькобежцев (ISU)
  — профиль на сайте eurosport.com
  — профиль на сайте olympics.com

Конькобежцы Нидерландов
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин
Чемпионы Европы по конькобежному спорту